Örnsköldsvik község () Svédország 290 községének egyike.
A mai község 1971-ben jött létre.

Települései 
A községben 50 település található:

Hivatkozások

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 Hivatalos honlap

Svédország községei